

Musica 
 Legatura di valore – nella notazione musicale, simbolo che viene usato come un'alternativa alle singole figure musicali
 Legatura di portamento, frase o espressione – nella notazione musicale, linea curva posta sopra o sotto due o più note di differente altezza che le unisce che indica l'accentuazione del suono 
 Legatura di smorzo – nella notazione musicale, notazione contemporanea che prolunga la nota interessata

Altro 
 Legatura – in fonetica
 Legatura – in tipografia e calligrafia, l'unione di più lettere
 Legatura, o legatoria – in tipografia, quale sinonimo di rilegatura
 legatura – avvolgimento di oggetti con una corda